Mittaghorn (teilweise auch Mittagshorn) ist die Bezeichnung für einige Gipfel in der Schweiz.
Mittaghorn (Lauterbrunnen) (), in den Berner Alpen 
Mittaghorn (Rappehorn) (), ein Nebengipfel des Ober Rappehorns (), in den Walliser Alpen 
Mittaghorn (Saas-Fee) (), in den Walliser Alpen 
Mittaghorn (Nufenenpass) (), in den Tessiner Alpen 
Mittaghorn (Sertig) (), in den Albula-Alpen 
Mittaghorn (Rawilpass) (), in den Berner Alpen  
Mittaghorn bei Adelboden (), in den Berner Alpen, ein Gipfel des Lohner-Massivs 
Mittaghorn (Vorder Griessstock) (), in den Glarner Alpen 
Mittaghorn (), bei Splügen in den Bündner Alpen 
Mittaghorn (Elm) () und Nebengipfel Chli Mittaghorn (), in den Glarner Alpen 
Mittaghorn (Hinterrhein) (), in den Adula-Alpen 
Mittaghorn (Gsteig) (), in den Berner Alpen 
Mittaghorn bei Thun (), Teil des Sigriswilergrats, in den Berner Alpen